Haapala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), philosophe et esthéticien finlandais
Eero Haapala (né en 1989), athlète finlandais en saut en longueur
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1877-1958), écrivain finlandais
, producteur et scénariste américain
 (né en 1979), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois